Grand prix des Amériques peut faire référence à :

Cinéma 
 Grand prix des Amériques, la récompense suprême du festival des films du monde de Montréal

Cyclisme 
 Grand Prix des Amériques, une course cycliste canadienne

Voir aussi